Bronisław Ryszard Bula (ur. 28 września 1946 w Kochłowicach) – polski piłkarz, reprezentant kraju.
Wraz z Ruchem zdobył Mistrzostwo Polski w 1968, 1974 i 1975. W 1974 zdobył Puchar Polski.

Kariera reprezentacyjna 
Debiutował w reprezentacji Polski 24 kwietnia 1968 w wygranym (8:0) meczu z Turcją w Chorzowie.

Zobacz też 
 Strzelcy bramek dla reprezentacji Polski w piłce nożnej

Przypisy 

Reprezentanci Polski w piłce nożnej
Piłkarze Ruchu Chorzów
Piłkarze FC Rouen
Urodzeni w 1946
Ludzie urodzeni w Chorzowie